Slapy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Slapy (okres Praha-západ)
 Slapy (okres Tábor)